Титан-2:
 LGM-25C Titan II («Титан-2») — межконтинентальная баллистическая ракета.
 Titan II GLV — американская ракета-носитель, созданная на основе межконтинентальной баллистической ракеты «Титан-2».
 Титан-2 (концерн) — российский строительный холдинг
 Титан-2 (гидроакустическая станция) — советская корабельная поисковая гидроакустическая станция.

 «Титан-2» — прежнее название футбольного клуба «Олимп-Скопа» (Железнодорожный).